Liu Hao ( ) jelentheti a következőket:

Liu Hao (1968), kínai kalapácsvető
Liu Hao (1968), kínai filmrendező
Liu Hao (1988), kínai kerékpáros
Liu Hao (1989), kínai súlyemelő
Liu Hao (1996), kínai labdarúgó
Liu Hao (1993), kínai kajak-kenus